Příjmení Huerta nese více různých osobností:

 Jesús Huerta de Soto (* 1956) – španělský ekonom a politický filosof
 Paz de la Huerta (* 1984) – americká herečka
 Tenoch Huerta (* 1981) – mexický herec

Externí odkazy